

Молтон — місто, штат Алабама
 Молтон — місто, штат Айова
 Молтон — місто, штат Техас